Никола́й Миха́йлович Авва́кумов:
 Аввакумов, Николай Михайлович (1908—1945) — советский художник-график.
 Аввакумов, Николай Михайлович (род. 1970) — художник-скульптор, график, архитектор, реставратор.